Hobgoblin – Una creatura immaginaria.
 Hobgoblin – Un adattamento di tale mostro per il gioco di ruolo D&D.
 Hobgoblin – Altro adattamento per l'ambientazione di Warcraft.
 Hobgoblin – Personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Hobgoblin – Una marca di birra ale distillata nella birreria Wychwood, nell'Oxfordshire.
 Hobgoblins - La stirpe da estirpare, film del 1988 di Rick Sloane
Hobgoblin – Canzone del 2017 del gruppo femminile sudcoreano CLC